Geografia:
 el Maset, entitat de població del municipi de Gelida, a l'Alt Penedès
 el Maset, entitat de població del municipi de Masquefa, a l'Anoia
 el Maset dels Cosins, entitat de població del municipi de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès

 Masies:
 El Maset, masia del terme municipal de Sant Quirze Safaja, al Moianès